

Cinema 
 The Ritual – cortometraggio del 1996 diretto da Gore Verbinski
 Il rituale (The Ritual) – film del 2017 diretto da David Bruckner

Musica 
 The Ritual – traccia dell'album Infernal Overkill dei Destruction del 1985
 The Ritual – EP della Strana Officina del 1987
 The Ritual – album dei Testament del 1992
 The Ritual – traccia dell'album Alive and Well dei Quiet Riot del 1999
 The Ritual – traccia dell'album The Puppet Master dei King Diamond del 2003
 The Ritual – traccia dell'album Dust to Dust degli Heavenly del 2004
 The Ritual – album di Sabac Red del 2008
 The ritual – album dei Synkope del 2009